«Issues» — песня американской поп-исполнительницы Джулии Майклз, изданная в качестве её дебютного сингла 13 января 2017 года.

Информация о песне 
Авторами песни «Issues» стали Джулия Майклз, Бенни Бланко,  и члены продюсерской команды Stargate. Песню хотели исполнить несколько артистов, но Джулия Майклз решила, что впервые она написала песню, столь подходящую ей самой, поэтому записала её сама. «Issues» написана в тональности Ля-бемоль мажор, среднем темпе в 114 ударов в секунду, вокальный диапазон охватывает одну октаву.

Видеоклип к песне вышел 7 марта 2017 года.

Джулия Майклз выступила с Michaels «Issues» на телешоу Джимми Фэллона, церемонии вручения наград Radio Disney Music Awards и ежегодном мероприятии .

«Issues» вошла в топ-10 хит-парадов Бельгии, Дании, Норвегии, Чехии, Великобритании и Австралии. В хит-параде Billboard Hot 100 песня смогла добраться до 12 места.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Хронология издания

Примечания 

Дебютные синглы
Песни, написанные Джулией Майклз